3-тя юнацька першість України з футболу проходила з липня 2014 року і завершилася у червні 2015.

Регламент 
Чемпіонат буде розбитий на два етапи. На першому етапі клуби розбиті на три групи «А», «Б» та «В» по 5 команд у кожній за територіальним принципом, які зіграють між собою по три матчі кожна з кожною. На другому етапі по 2 найкращі команди з груп та кращі 2 команди, що зайняли третє місце у своїй групі, увійдуть до групи «1», яка складатиметься з 8 команд, і розіграють медалі, а 7 гірших команд будуть грати в групі «2». Результати першого етапу анульовуються.

Учасники 

У турнірі візьмуть участь 15 юнацьких команд:

 — нові команди.

Перший етап 

|width="33"| 
|valign="top"|

Група «Б»

Учасники 
 «Ворскла» (Полтава)
 «Дніпро» (Дніпропетровськ)
 «Металіст» (Харків)
 «Металург» (Запоріжжя)
 «Чорноморець» (Одеса)

Турнірна таблиця 

|}
|width="33"| 
|valign="top"|

Група «В»

Учасники 
 «Зоря» (Луганськ)
 «Іллічівець» (Маріуполь)
 «Металург» (Донецьк)
 «Олімпік» (Донецьк)
 «Шахтар» (Донецьк)

Турнірна таблиця 

|}
|}

Найкращі бомбардири

Другий етап 

|valign="top"|

Група «2» 

|}

|}

Найкращі бомбардири 
(враховуються голи, забиті на першому етапі)

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 2014—2015
 Чемпіонат України з футболу 2014—2015: Прем'єр-ліга
 Молодіжна першість України з футболу 2014—2015
 Чемпіонат України з футболу 2014—2015: перша ліга
 Чемпіонат України з футболу 2014—2015: друга ліга
 Кубок України з футболу 2014—2015

Примітки

Посилання 
 Першість серед юнацьких команд 2014/2015 на офіційному сайті ПЛ

2014 у футболі
2015 у футболі
Сезони чемпіонату U-19 України з футболу
2014 в українському спорті
2015 в українському спорті